Vanek ist der Familienname folgender Personen:
 Ákos Vanek (* 1984), ungarischer Triathlet
 Chase Wright Vanek (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Jaroslav Vanek (1930–2017), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Margit Vanek (* 1986), ungarische Triathletin
 Ondřej Vaněk (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Thomas Vanek (* 1984), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Vaneck
 Vaněk
 Vanik
 Wanek